SSN — аббревиатура:

 SSN (от ) — Номер социального страхования.
 SSN (от ) — подводный ядерный корабль.